

Geografia

Regno Unito 
 Worcester – città del Regno Unito, capoluogo della contea inglese del Worcestershire, da cui sono derivati i nomi delle altre località sotto elencate.

Stati Uniti d'America 
 Worcester – capoluogo della Contea di Worcester, Massachusetts
 Worcester – città dello Stato di New York
 Worcester – città della Pennsylvania
 Worcester – città del Vermont
 Worcester – città del Wisconsin

Sudafrica 
 Worcester – città della provincia del Capo Occidentale

Altro 
 Royal Worcester – tipo di porcellana
 Salsa Worcester – salsa inglese

Pagine correlate 
 Classe Worcester